Трайков — фамилия; имеет женскую форму Трайкова.
 Трайков, Георгий (1898—1975) — болгарский государственный деятель.
 Трайков, Трайчо (род. 1970) — болгарский политик.
 Трайков, Христо (род. 1947) — болгарский борец греко-римского стиля, трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира. См. также 
 Трайково — село в Болгарии.